DJV steht als Abkürzung für:
 Deutscher Jagdverband
 Deutsche Jahresversammlung, eine Organisation der Quäker
 Deutscher Judo-Verband der DDR
 Deutscher Journalisten-Verband
 Deutsche Justizverwaltung (in der Sowjetischen Besatzungszone), siehe Deutsche Zentralverwaltung der Justiz
 Demokratischer Jugendverband von Berlin, 1947 bis ca. 1952, eine Ostberliner Gegenorganisation zur FDJ
Demokratischer Jugendverband Koreas, nordkoreanische Jugendorganisation, heute Kimilsungistisch-Kimjongilistischer Jugendverband

Abkürzung